Amersberg ist der Ortsname von

 Amersberg (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Amersberg (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern